Bassett ist der Familienname folgender Personen:

 Angela Bassett (* 1958), US-amerikanische Schauspielerin
 Billy Bassett (1869–1937), englischer Fußballspieler und -funktionär
 Burwell Bassett (1764–1841), US-amerikanischer Politiker
 Carling Bassett-Seguso (* 1967), kanadische Tennisspielerin
 Charles Bassett (1931–1966), US-amerikanischer Astronaut
 Cole Bassett (* 2001), US-amerikanischer Fußballspieler

 Edward Bassett (1863–1948), US-amerikanischer Politiker
 Graham Bassett (* 1985), US-amerikanischer Squashspieler
 John Spencer Bassett (1867–1928), US-amerikanischer Historiker
 Johnnie Bassett (1935–2012), US-amerikanischer Blues- und Jazzmusiker
 Joshua Bassett (* 2000), US-amerikanischer Schauspieler, Sänger und Songwriter
 Laura Bassett (* 1983), englische Fußballspielerin
 Leslie Bassett (1923–2016), US-amerikanischer Komponist

 Natasha Bassett (* um 1992), australische Schauspielerin
 Ollie Bassett (* 1998), nordirisch-englischer Fußballspieler 
 Peter Bassett-Smith (1911–2011), australischer Kameramann
 Richard Bassett (1745–1815), US-amerikanischer Politiker
 Samuel Eliot Bassett (1873–1936), US-amerikanischer Klassischer Philologe
 Spencer Bassett (1885–1917), englischer Fußballspieler
 Stephen Bassett (* 1995), US-amerikanischer Radrennfahrer

Bassett steht für folgende Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bassett (Arkansas), im Mississippi County
 Bassett (Idaho), im Jefferson County
 Bassett (Iowa), im Chickasaw County
 Bassett (Kalifornien), im Los Angeles County
 Bassett (Kansas), im Allen County
 Bassett (Minnesota), im St. Louis County
 Bassett (Nebraska), im Rock County
 Bassett (Nevada), im White Pine County – nicht mehr existent
 Bassett (Ohio), im Wood County – nicht mehr existent
 Bassett (Texas), im Bowie County
 Bassett (Virginia), im Henry County
 Bassett (Wisconsin), im Kenosha County
 Bassett Forks, im Henry County, Virginia
 Bassett Junction, im Grant County, Washington

Bassett steht für folgende Orte in Großbritannien:
 Bassett (Hampshire)

Bassett steht für folgende im NRHP gelistete Objekte:
 Bassett and Bassett Banking House, in Brenham, Texas, ID-Nr. 83003168
 Bassett Family House, in Mt. Vision, New York, ID-Nr. 04000823
 Bassett Grove Ceremonial Grounds, in Grove, Oklahoma, ID-Nr. 83002085
 Bassett House, in Durham, North Carolina, ID-Nr. 79003330
 The Bassett House, in Cushing, Oklahoma, ID-Nr. 09000979
 Bassett Lodge and Range Cafe, in Bassett, Nebraska, ID-Nr. 06000640

Bassett steht außerdem für:
 Bassett Branch, Fließgewässer im Henry County, Virginia
 Bassett Lakes, See im Crow Wing County, Minnesota
 Bassett Pond, See im Lackawanna County, Pennsylvania
 Bassett Slough, See im Big Stone County, Minnesota
 Bassett Island, Insel im Grand Traverse County, Michigan
 Bassetthorn, eine Tenorklarinette
 Bassett Motor Syndicate Ltd., britischer Hersteller von Automobilen

Siehe auch:
 Bassett Lake
 Basset
 Bassette